Excentricitate  poate fi:

 Excentricitate orbitală - o mărime astronomică
 Excentricitate (matematică) - un parametru asociat cu fiecare secțiune conică 
 Excentricitate (teoria grafurilor)
 Originalitate; ciudățenie, bizarerie, extravaganță.
 În psihologie, excentricitatea este un mod de a gândi, de a se comporta sau de a vorbi care se îndepărtează de cel comun oamenilor, de „norma” socială. Este un concept calitativ.
 Defect de asamblare a două piese care în mod normal trebuie să fie concentrice sau trebuie să aibă o axă comună.